Tropical Nights — восьмой студийный альбом американской актрисы и певицы Лайзы Миннелли, выпущенный 15 августа 1977 года на лейбле Columbia Records.

Об альбоме 
Предыдущий студийный альбом певицы вышел в 1973 году, далее следовал концертный альбом и съёмки в различных проектах. В 1977 году Миннелли только закончив сниматься в фильме «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и мюзикле «Действо», почти сразу приступила к записи нового лонгплея. Продюсерами записи выступили Рик Пеннонен и Стив Марч. На новом альбоме Миннелли попыталась смешать популярную на тот момент диско-музыку, поп-музыку и джаз. Большинство песен на альбоме были написано Джимом Грейди.

Альбом оказался коммерческим провальным, не попав в чарты.

Отзывы критиков 
Неудачу альбома известный музыкальный критик Уильям Рульманн связал, прежде всего, с занятостью Миннелли в сфере развлечений в середине 1970-х годов; у неё попросту не было достаточного времени для разработки и рекламы альбома Tropical Nights. Он также предположил, что если бы лейбл Columbia Records и стал раскручивать альбом, то он всё равно не пользовался бы спросом. Попытка Миннелли выйти на мейнстримную диско-музыку, по его мнению, не удалась. Только последние две песни «Come Home Babe» и «A Beautiful Thing» он выделил как наиболее достойные внимания. По его мнению, этот альбом парализовал работу Минелли как студийной певицы на годы (следующий её студийный альбом Results выйдет только в 1989 году).

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Лайзы Миннелли
Альбомы Columbia Records